Glazenap steht für:
 einen Einschlagkrater auf der Rückseite des Mondes, siehe Glazenap (Mondkrater)
 ein Kap der östlichen Aleuten, siehe Cape Glazenap

Siehe auch:
 Ostrow Glasenapa
 Glasenapp